Östra Långgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östra Långgrundet, Nagu, Åboland, 
 Östra Långgrundet, Hangö, Nyland,

Se även
Långgrundet
Västra Långgrundet